Dynamos FC correspond au nom de trois clubs de football :
 Dynamos Football Club (Afrique du Sud) : club d'Afrique du Sud
 Dynamos Football Club (Zimbabwe) : club du Zimbabwe
 Dynamos Football Club (Bahamas) : club des Bahamas